Высокая Гора () — посёлок железнодорожной станции в Татарстане. Административный центр Высокогорского района и Красносельского сельского поселения.

География 
Расположен при ж.-д. станции Высокая Гора непосредственно к северу от села Высокая Гора, в 20 км к северо-востоку от центра Казани и в 7 км от Казанской объездной дороги (М7). Окружён лесом.

История 
Посёлок возник при одноимённой ж.-д. станции, которая открыта в 1919 году.

Является районным центром с 12 января 1965 года (дата восстановления Высокогорского района).

Население

Транспорт 
Через посёлок проходит ж.-д. магистраль Москва — Екатеринбург. Вблизи посёлка, в селе Высокая Гора, проходит автодорога Казань — Арск — Малмыж. Имеется подъездная дорога от села к посёлку, а также местная автодорога вдоль ж.-д. линии: от М7 (через Киндери) до станции Каменка (к автодороге с. Высокая Гора — Дубъязы).

Примечания

Литература 
 Очерки истории Высокогорского района Республики Татарстан. , 1999.

Ссылки 
 Высокая Гора на сайте Татарской Энциклопедии

Районные центры Татарстана
Населённые пункты Высокогорского района